Cette '''liste recense les bières luxembourgeoises, par ordre alphabétique.

A

B 

Bofferding

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L 

Mousel

N 

Okult

P

Q

R 

Simon

T

U

V

W

X

Y

Z 

biere
Liste de boissons